

Astronomia
 2575 Bulgaria – asteroide della fascia principale

Geografia
 Bulgaria – Stato europeo
 Bulgaria – frazione del comune di Cesena (Emilia-Romagna)

Micologia
Bulgaria – genere di funghi della famiglia Bulgariaceae

Storia
 Bulgaria – thema dell'Impero bizantino
Bulgaria del Volga – Stato europeo esistito tra il VII e il XIII secolo
Bulgaria o Burgaria – contado medioevale dell'Altomilanese

Pagine correlate
Bulgari (disambigua)